Серия D — название дивизионов в спортивных соревнованиях Италии и Бразилии:

 Чемпионат Бразилии по футболу (Серия D)
 Чемпионат Италии по баскетболу (Серия D)
 Чемпионат Италии по водному поло (Серия D)
 Чемпионат Италии по волейболу среди женщин (Серия D)
 Чемпионат Италии по волейболу среди мужчин (Серия D)
 Чемпионат Италии по мини-футболу (Серия D)
 Чемпионат Италии по регби (Серия D)
 Чемпионат Италии по футболу (Серия D)
 Чемпионат Италии по футболу среди женщин (Серия D)